Да́фна ( — «лавр»):
 Дафна — нимфа в древнегреческой мифологии.
 Дафна — садоводческое название декоративных форм растения Волчеягодник ().
 (41) Дафна — астероид главного пояса.
 Дафна Блейк — персонаж серии фильмов и мультсериалов «Скуби-Ду».

 Географические объекты
 Дафна (Тафнис) — укреплённый греческий город в Древнем Египте.
 Дафна — в античности предместье Антиохии Оронтской.
 Дафна — кибуц в Верхней Галилее (Израиль).

 Художественные произведения
 «Дафна» — опера Рихарда Штрауса (1937).
 «Дафна» («Девушка с синей вуалью») — картина Густава Климта (1903).
 «Дафна» — биографическая драма Клэр Бивэн о писательнице Дафне Дюморье (Великобритания, 2007).
 «Дафна» — эротический мультфильм Анатолия Петрова («Союзмультфильм», 1990).
 «Дафна: Тайна сияющих вод» — аниме-сериал студии J.C.Staff (Япония, 2004).
 «Дафна и Велма» () — мистическая комедия Сьюзи Юнесси из серии о Скуби-Ду (США, 2018).

См. также 
 Дафнии () — род планктонных ракообразных.